Camilo Alberto Flores Zapata (Pudahuel, Santiago, 19 de abril de 1988), más conocido por su nombre artístico «Aerstame», es un músico, rapero chileno que forma parte del grupo musical chileno Movimiento Original.

Biografía 

Aerstame se inicia el año 2001 con sus primeras letras, formando el grupo llamado “Aversión” creciendo en las rimas y en la pintura.El tiene una hermanita llamada Valentina Flores

En el año 2002, abandona el grupo “Aversión”, formando parte de “New style life”, grupo integrado por sus amigos del barrio. Este año Aerstame graba su primera canción, siendo el inicio de su carrera en el arte del rap.

En el 2004, Aerstame busca seguir una carrera solista, creando su primer disco “Desde la periferia al mundo”. En este proceso, conoce y hace amistad con los Mcs: Guerrillerokulto, Claudio Flores, Centinela Spectro y legua york, los cuales lo apoyan con presentaciones y algunas colaboraciones en el disco.

El 2006 comienza a trabajar en su segundo disco solista “Acertijos”, mientras paralelamente conoce a Stailok y el Semillah formando el grupo “Movimiento Original”. En el año 2007, “Acertijos” sale a la luz, incluyendo reconocidas canciones como “ Valle central” y “Ultima instancia”, siendo el trampolín que lo lleva a posicionarse en la escena del rap chileno. Seguido a esto Aerstame comienza a trabajar paralelamente con “Movimiento Original” sacando el “Demo 2007”, en este mismo año, El semillah abandona el grupo, quedando solo con Stailok.

Llega el año 2008, “Movimiento Original” empieza a hacerse conocido, presentándose en diversos lugares de Santiago. Este mismo año, ingresa al grupo Dj Acres y Piri. Juntos lanzan el disco “Soldados del Ghetto”, el cual vendría a potenciar el éxito que ya comenzaba a tener el grupo.

Aerstame, sigue con su trabajo solista, paralelamente, sacando el 2009 el disco “Aéreo 27”el cual lo llevaría a consolidarse como Mc, ganándose el respeto y el espacio en el mundo del rap chileno.

Llega el 2010 y junto a Movimiento Original, se transforman en un éxito en internet, donde lograron superar la marca de ser el grupo chileno con más visitas en MySpace. El 10 de marzo de 2010 lanzan el disco "Edición Especial", compilación de los temas que no fueron incluidos en el disco anterior de Movimiento original, integrando temas de Aerstame como "Valle Central" y "Última instancia”. Este mismo año, el grupo viaja a México, iniciando una gira que incluyó una serie de presentaciones en distintas ciudades de dicho país.

La experiencia y el fiato con sus compañeros, hacen que el grupo se potencie aún más, favoreciendo la inspiración y la motivación, naciendo así, el 2011 “Teorema” disco que viene a consolidar el éxito de Movimiento original en la escena musical chilena y también extranjera. El 2012 Aerstame junto a movimiento original, son invitados a distintos países. Viajan a presentarse a Perú, en dos oportunidades a Colombia (Festival Altavoz en Medellín y en Bogotá) y Argentina tocando junto a SFDK.

A pesar del éxito logrado con Movimiento Original, Aerstame no abandona su trabajo solista, y en paralelo, inicia el 2012 su nuevo disco “Contraforma”, el cual se vio postergado por los constantes viajes y proyectos con Movimiento original. El 2013, dicho disco toma forma, en un gran nivel de producción musical, donde Aerstame muestra su experiencia, su talento y el profesionalismo adquirido a través de los años, en un disco que cuenta con la participación de grandes exponentes del rap nacional y extranjero, como el reconocido Mc español “Juaninacka”.

Aerstame trabajo duramente en que la producción de este disco fuera de alto nivel, invirtiendo tiempo y dedicación a cada uno de los temas incluidos. Geonezetao fue el encargado de la producción de gran parte del disco, participando también Charlie Checkz en la producción de tres de los temas incluidos. ARB Texas estudios se encargó de la mezcla y masterización.

En julio del 2013 Aerstame finaliza “Contraforma”, siendo el 29 de dicho mes la fecha establecida para su lanzamiento.

Las colaboraciones en sus Discos como Solista son de Portavoz, Guerrillerokulto, MC Unabez, Eskina Familia Skuad, Mc Piri, Dj see all, Anita Tijoux y Dj B-ese, Bubaseta Chystemc entre otros.

Discografía

2005 - Desde la Periferia al Mundo

2007 - Acertijos

2009 - Aéreo 27

2013 - Contraforma 

                                                                                    Fuente: Luky

Referencias

Videos 
 Documental Acertijos 2007

Enlaces externos 

 Facebook oficial aerstame
 Facebook Movimiento Original
 https://web.archive.org/web/20140622072011/http://www.aerstame.com/

Raperos de Chile